Marcus Darell Williams (n. 1985), cestista statunitense
 Marcus Eliot Williams (n. 1986), cestista statunitense
 Marcus Williams (n. 1991), giocatore di football americano, statunitense
 Marcus Williams (n. 1996), giocatore di football americano, statunitense
 Marcus Williams (n. 1986), calciatore inglese